Bieg kobiet na dystansie 15 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 9 lutego. Wzięło w nim udział 53 zawodniczek z 21 państw. Był to debiut tej konkurencji w programie olimpijskim. Bieg na 15 km zastąpił rozgrywany w latach 1952-1988 bieg na 10 km. Pierwszą mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Wspólnoty Niepodległych Państw Lubow Jegorowa.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992